Дойна () — село в Кагульском районе Молдавии. Является административным центром коммуны Дойна, включающей также сёла Ясная Поляна и Румянцев.

География 
Село расположено на высоте 189 метров над уровнем моря. В 650 м юго-западнее села из родника берёт своё начало река Большая Салчия (правый приток реки Ялпуг).

История 
Село Акендорф было основано немецкими колонистами в 1908 году.

В 1922 году в селе насчитывалось 88 домов с 222 жителями. В селе действовала лютеранская церковь, которую посещали жители немецкой национальности.

В 1930 году в селе зарегистрировано 555 жителей, из которых 493 немца, 25 молдаван, остальные — греки, русские и представители других национальностей.

28 ноября 1949 года село Акендорф было переименовано в Дойну.

В 2011 году жительница села Дойна нашла на своем огороде римскую серебряную монету, отчеканенную во времена императора Констанция II.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Дойна проживает 1216 человек (610 мужчин, 606 женщин).

Этнический состав села:

Комментарии

Примечания 

Населённые пункты Кагульского района